Kutzowsee steht für folgende Gewässer in der Gemeinde Plöwen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern:

 Großer Kutzowsee
 Kleiner Kutzowsee